NRZ- (non return to zero) код (англ. код без возвращения к нулю; иногда в литературе встречаются термины «униполярный NRZ», «биполярный NRZ», «код без возвращения к нулю», «потенциальный код NRZ») — один из способов линейного кодирования (физического кодирования, канального кодирования, манипуляция сигнала, модуляция, импульсно-кодовая модуляция), используется при передаче дискретных сообщений в канале связи, формируя сигнал, передаваемый на расстояние. Т. е., при передаче информации на расстояние информация представляется в цифровом виде и в канал связи формируется сигнал в соответствии с кодом: логическому нулю соответствует нижний уровень сигнала, логической единице соответствует верхний уровень сигнала; информационные переходы происходят на границах значащего интервала.  
NRZ-код не является самосинхронизирующимся (т. е., в самом коде не предусмотрены последовательности, по которым возможно синхронизировать приёмник с передатчиком), поэтому в устройствах передачи данных для синхронизации сигнала применяют скремблирование — в последовательность специально вводят детерминированный процесс (например, стартовый и стоповый бит), по которому происходит синхронизация тактовой частоты приёмника с передатчиком (см. интерфейс RS-232, RS-485). В спектре сигнала присутствует низкочастотная составляющая, которая приближается к постоянному сигналу при передаче серии передаваемых последовательностей из логических «единиц» или «нулей».

Достоинства 
 Простота реализации кода — код полностью соответствует поступающей на вход передатчика битовой последовательности и никаких дополнительных преобразований выполнять не нужно;
 Минимальная необходимая полоса пропускания линии связи.

Недостатки 
 Наличие ёмкостного сопротивления (в униполярном коде) — нарастание в проводном канале связи постоянной составляющей (паразитной ёмкости), которое препятствует функциональности электрооборудования (проблема решается за счет использования биполярного кода);
 Нарушение плотности следования единичных импульсов (плохая синхронизация приёмника и передатчика) — при передаче последовательности логических нулей или единиц происходит рассинхронизация передатчика и приемника. 
 Для синхронизации передатчика с приемником применяется избыточность передачи данных (вводятся детерминированные последовательности, по которым производится синхронизация) или скремблирование, что усложняет реализацию и уменьшает скорость передачи данных.

Область применения 
 Протокол RS-232, RS-485 (последовательный интерфейс);
 Стандарт АТМ155.

См. также 
 Канальное кодирование
 Линейное кодирование
 Физическое кодирование
 Джиттер
 Код MLT-3
 RZ-код
 NRZI-код
 Манчестер-II
 4B3T
 Код Миллера
 AMI
 ADI
 HDB3
 UART

Примечания

Литература

Ссылки  
 
 
 
 

Теория кодирования
Сигналы
Радиотехнические сигналы
Цифровая обработка сигналов
Передача данных
Сетевые стандарты